KSM peut désigner :
 un groupe de rock, KSM (groupe) ;
 une entreprise allemande de distribution de films, Krause & Schneider Multimedia
 Komunistický svaz mládeže, voir Union de la jeunesse communiste (République tchèque)
 Kellogg School of Management
 Korean Service Medal
 une entreprise de sports mécaniques, KSM Motorsport
 code AITA de l'aéroport St. Mary's Airport, AK, États-Unis
 Khalid Sheik Mohammed, transcription anglophone de Khalid Cheikh Mohammed (arabe : )